Casa di Galileo Galilei (Padova)
Casa di Galileo Galilei (Firenze)